Valse d'amour () est un film allemand de Wilhelm Thiele, sorti en 1930.
 Valse d'amour () est un film italien de Dino Risi, sorti en 1990.

Homonymie de titre